
Molekulska formula -{C6H12O2}- se može odnositi na:
 Heksanska kiselina
 Butil acetat
 sec-Butil acetat
 tert-Butil acetat
 Diaceton alkohol
 Etil butirat
 Izobutyl acetat
 Metil pentanoat
 Propil propanoat